«Комната насилия» (, сёкэй-но хэя; ) — японский чёрно-белый фильм-драма режиссёра Кона Итикавы по роману Синтаро Исихары, вышедший на экраны в 1956 году.

Сюжет 
Герой фильма — студент четвёртого курса университета Кацуми Симада ненавидит пошлость, царящую в мире взрослых. Оттого он ненавидит и своих родителей. Его отец, страдающий болезнью желудка, трудится до изнеможения за скудную зарплату. Кацуми не имеет за душой ничего, кроме детского принципа «делаю что хочу». Он принимает участие в обсуждении тех или иных вопросов, но он ещё совсем желторотый и просто смешон в своих суждениях. Незаметно юноша втягивается в плохую компанию. Кацуми часто высказывается против эгоизма взрослых, против старой морали, на улице сбивает с ног своего преподавателя, шантажирует отца, а однажды, встретив хорошенькую студентку Акико, приводит её к себе и усыпив девушку снотворным, насилует её. Таким образом, его протест против мира взрослых выражается только в хулиганстве и половой распущенности. Когда же очнувшаяся Акико спросит его, сделал ли он это с ней из-за невысказанной любви, Кацуми лишь посмеётся над бедной девушкой и скажет, что он более не намерен с ней встречаться. Вскоре приятель Кацуми, Рёдзи, устраивает вечеринку. К веселящимся студентам врывается компания хулиганов, главарь которых Такэдзима захватывает деньги, вырученные устроителями вечера. Кацуми бросается вслед за ним, чтобы отнять деньги. Он вбегает в бар, находящийся на задворках Гиндзы (центральной улицы Токио). Друзья Такэдзимы хватают Кацуми и устраивают над ним жестокий самосуд. В это время в баре появляется Акико, и разгневанная на своего насильника, она в порыве отчаяния, схватив нож, бросается на Кацуми. Преодолевая нестерпимую боль от раны, Кацуми ползёт по улочке туда, где виден свет.

В ролях 

 Хироси Кавагути — Кацуми Симада
 Кэйдзо Кавасаки — Такэдзима
 Аяко Вакао — Акико Аоти
 Сэйдзи Миягути — Ханя, отец Кацуми
 Тэруко Киси — Хару, мать Кацуми
 Нобуо Накамура — профессор

Премьеры 
  — 28 июня 1956 года — национальная премьера фильма в Токио.

О фильме 

Кинолента «Комната насилия» считается одной из самых спорных в творчестве Кона Итикавы, во многом этому способствовала шумиха, поднятая в японской прессе из-за показа сцены изнасилования главным героем девушки по имени Акико. По тем временам, это была довольно-таки смелая сцена, к каким ещё не привыкла японская киноаудитория. Тем не менее, именно после отмеченных критикой фильмов этого, 1956 года, — «Бирманская арфа» и «Комната насилия», — режиссёр Кон Итикава войдёт в число виднейших японских кинематографистов.

Номинации 
Премия журнала «Кинэма Дзюмпо» (1957)
 Номинация в категории «Лучший фильм года» (по результатам голосования занял лишь 21 место).

Комментарии

Примечания

Литература 
 «Режиссёрская энциклопедия: Кино Азии, Африки, Австралии, Латинской Америки», НИИ киноискусства, Ветрова Т. Н. (отв.ред.), Материк -М., 2001, С. 47-48. ISBN 5-85646-053-7.
 Ивасаки, Акира, «Современное японское кино», 1958, (русский перевод 1962, Переводчики: Владимир Гривнин, Л. Левин), — М.: Искусство, 1962, С. 224—228, 230, 233, 234, 342—346.

Фильмы-драмы Японии
Фильмы кинокомпании «Дайэй»
Фильмы 1956 года
Фильмы Японии 1956 года
Экранизации литературных произведений